Кэти Гарби (, настоящее имя — Экатерини Гарби (; род. 8 июня 1961, Афины) — греческая певица.

Биография 
Катерина родилась 8 июня 1961 года в Афинах. Она начала певческую карьеру со своей младшей сестрой Лианой в группе Garbi Sisters, когда ей было пятнадцать, а Лиане — тринадцать лет. Из-за их юного возраста отец был против того, чтобы они работали, однако не хотел вставать на пути их многообещающего будущего, о чём говорил их талант.

Затем Кэти Гарби решила оставить работу в дуэте и записала свой первый сольный сингл «Sain Trope», который очень быстро стал хитом. В 1987 году она появилась на сборнике «Ta Deka Dekaria» вместе с такими начинающими артистами, как Манто, Полина, София Вассу и Лаврентис Махерицас. Этот альбом имел большой успех, и в 1989 году вышла вторая часть, на которой были уже две композиции Гарби, «Ah, Afto Mou Aresei» («О, я люблю») и «Zo Na S’Agapo» («Жить, чтобы любить»). Эти песни привлекли внимание к Катерине со стороны представителей звукозаписывающей компании CBS Records, и вскоре певица подписала контракт с лейблом и выпустила дебютный альбом под названием «Prova». Затем последовал релиз альбомов «Gyalia Karfia» («Вдребезги») в 1990 году и «Entalma Silepseos» («Ордер на арест») в 1991 году.

В 1993 году певица представляла свою страну на конкурсе Евровидение с песней «Ellada, Hora Tou Fotos» и заняла девятое место. На волне успеха Кэти Гарби выпустила платиновый альбом «Os Ton Paradeiso» («В Раю») в 1993 году и дважды платиновый «Atofio Hrysafi» («Чистое золото») в 1994 году. Следующий альбом «Arhizo Polemo» («Я начинаю войну») 1996 года стал ещё успешнее и уже трижды был сертифицирован платиновым. Таких же результатов достиг и восьмой студийный альбом Катерины, «Evaisthisies» («Чувственность»). Композитор — Фивос.

Но самым продаваемым является одиннадцатый альбом под названием «To Kati» («Что-то») 2000 года, который четырежды становился платиновым.

Релиз последней и восемнадцатой на сегодняшний момент пластинки Кэти Гарби под названием «Pazl» состоялся 18 февраля 2011 года. За свою более чем двадцатилетнюю музыкальную карьеру Кэти стала одной из самых успешных греческих певиц.

В 2 октября 2020 года вышла новая песня Кети Гарби под названием «S 'Opoion Areso» «Все разные. Все равны» с музыкой и стихами Фивос от Panik Platinum. Это третья песня, на которой стоит авторская подпись композитора после их творческого воссоединения в 2019 году. 15 октября был выпущен провокационный клип на эту песню под руководством Йоргоса Гавалоса. Видеоклип содержит социальный сигнал против всех форм дискриминации и написан в конце («Все разные. Все равны»).

Дискография
В составе «Αδελφές Γαρμπή» - ()
1975 — Τρίξαμε Τα Δόντια

Студийные альбомы
1989 — Πρόβα
1990 — Γυαλιά Καρφιά
1991 — Ένταλμα Συλλήψεως
1992 — Του Φεγγαριού Αναπνοές
1993 — Ως Τον Παράδεισο
1994 — Ατόφιο Χρυσάφι
1996 — Αρχίζω Πόλεμο
1997 — Ευαισθησίες
1998 — Χριστούγεννα Με Την Καίτη
1999 — Δώρο Θεού
2000 — Το Κάτι
2001 — Απλά Τα Πράγματα
2002 — Μια Καρδιά
2003 — Έμμονες Ιδέες
2004 — Γαλάζιο Και Λευκό + Remixes
2005 — Έχω Στα Μάτια Ουρανό
2006 — Πώς Αλλάζει Ο Καιρός
2008 — Καινούργια Εγώ2011 — Παζλ2012 — Buona Vita2013 — Περίεργες Μέρες2017 — Σπάσε Τους ΔείκτεςСборник альбомов
1987 — Τα 10 Δεκάρια2008 — Οι Μεγαλύτερες Επιτυχίες2013 — Από Καρδιάς (Διπλό best of album)

Концертный сборник
2007 — 18 Χρόνια Live2020 — 30 Χρόνια Καίτη Γαρμπή (Κατράκειο Θέατρο)

Синглы
2015 — Να Μου Μιλάς Στον Ενικό2015 — Ελεύθερη2015 — Κοίτα Σ Αγαπάω2015 — Την καρδιά σου ρώτα2016 — Disko Partizani	
2016 — Σαββατόβραδο2016 — Αύριο2019 — Ήλιος Δε Βγαίνει Αν Δεν Πεις Καλημέρα2019 — Κορμιά Χαμένα2020 — Σ' Όποιον Αρέσω2021 — Άμα ΦύγωДуэты
1992 «Έρωτα Μου, Έρωτα Μου» (при уч. Танос Каллирис)
1994 «Στιγμές» (при уч. Костас Турнас)
1995 «Ζήσαμε» (при уч. Дионисис Схинас)
1997 «'Η πατρίδα μου» (при уч. Антонис Вардис)
1997 «Ασυμφωνία Χαρακτήρων» (при уч. Антонис Ремос)
2000 «Καλύτερα οι δυο μας» (при уч. Анна Висси)
2000 «Επιτέλους» (при уч. Наташа Феодориду)
2001 «Τι Θέλουνε Τα Μάτια Σου» (при уч. Exis)
2003 «Θα μείνει μεταξύ μας» (при уч. Йоргос Цаликис)
2003 «Πόσο θα 'θέλα» (при уч. Яннис Вардис)
2003 «Άδικο και κρίμα» (при уч. Antique)
2003 «Εμείς» (при уч. Толис Воскопулос)
2005 «Spaciba Baby» (при уч. Христос Дантис)
2006 «Ισόβιος Δεσμός» (при уч. Стафис Рафтопулос)
2007 «Τούλι για το Χριστούλη» (при уч. Константинос Палиацарас)
2008 «Καινούρια εγώ» (при уч. Тирио)
2012 «Buona Vita» (при уч. Орнелла Ванони)
2013 «Δείξε Μου» (при уч. Йоргос Пападопулос)
2013 «Ιεροσυλία» (при уч. Rec, Никифорос) - (MAD VMA 2013 by Vodafone)
2014 «Να σε ζηλεύουν πιο καλά» (при уч. Йоргос Цаликис)
2015 «Φουντώνω Και Λυγίζω» (при уч. Костас Карафотис)
2015 «Κοίτα  Σ' Αγαπάω» (при уч. Бурак Кут)
2017 «Ούτε Λέξη» (при уч. Василис Каррас)
2017 «Ζηλιάρης Ουράνος» (при уч. Эвридики)
2019 «Θα μελαγχολήσω» (при уч. Alcatrash)
2020 «Κιβωτός» (при уч. Антонис Ремос) (2020 Version)
2021 «Ατόφιο Χρυσάφι» (при уч. Дионисис Схинас)
2022 «Τρυφερότητα» (при уч. Яннис Плутархос)
2022 «Όλα Στα Καταλογίζω» (при уч. Тодорис Феррис)

DVD-диски
2002 — The Video Collection''

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 Страница на Myspace

Лауреаты премии Arion Music Awards
Поп-фолк-исполнители
Участники «Евровидения-1993»
Представители Греции на «Евровидении»